Натуральне число 1474
 1474 рік до нашої ери
 1474 рік нашої ери